Avgust Jenko (1894-1914) – giornalista sloveno
 Davorin Jenko (1835-1914) – compositore serbo-sloveno
 Marjan Jenko (1913-2006) – politico sloveno
 Robert Jenko (1990) – ciclista su strada sloveno
 Simon Jenko (1835-1869) – scrittore e poeta sloveno
 Zlatko Jenko (1957) – economista e politico sloveno